Nonpareille (französisch „unvergleichlich“) steht für:

 Nonpareille, eine der kleineren gegossenen Schriftgrößen im Bleisatz
 kleinste Größenklasse der Kaper, siehe Kaper #Nutzung
 Zuckerstreusel zur Verzierung von Süßwaren, siehe Liebesperlen #Ähnliche Produkte
 Nonpareille d’Angleterre, eine englische Apfelsorte, siehe Ribston Pepping

Siehe auch: